Zločinački umovi () je američka kriminalistička televizijska serija koja prati rad JAP-a, tj FBI-eve Jedinice za analizu ponašanja (), čije je središte u Kvantiku (Virdžinija). Serija se razlikuje od drugih serija slične vrste po tome što se više fokusira na kriminalca nego na sam zločin. Seriju režira „The Mark Gordon Company“ u asocijaciji sa „CBS Television Studios“ i „ABC Studios“. Originalni naziv bio je „Quantico“ i pilot-epizoda snimljena je u Vankuveru.

Opis 
Peta sezona serije Zločinački umovi je emitovana na kanalu CBS od 23. septembra 2009. do 26. maja 2010. godine. U toku sezone Hočovu ženu Hejli je ubio ubica u bekstvu, poznat pod nadimkom "Bostonski koljač". Hoč je uspeo da prenese sinu tajnu poruku gde da se sakrije.

Uloge 

 Džo Mantenja kaod Dejvid Rosi
 Pejdžet Bruster kao Emili Prentis
 Šemar Mur kao Derek Morgan
 Metju Grej Gabler kao Spenser Rid
 Andrea DŽoj Kuk kao DŽenifer DŽaro
 Kirsten Vangsnes kao Penelopi Garsija
 Tomas Gibson kao Aron Hočner

Epizode

Spoljašnje veze 

Злочиначки умови
Сезоне телевизијских серија 2009.
Сезоне телевизијских серија 2010.